Ilion – città della Grecia nella prefettura di Atene
 Ilion – cittadina nella contea di Herkimer  sita nello Stato di New York
 Ilion Animation Studios – studio di animazione spagnolo
 Ilion – antica città dell'Epiro